Schimmelturm ist der Name folgender Türme:
 Schimmelturm, Zweitname des Storchenturms (früherer Wehrturm) in Gernsbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Schimmelturm (Lauingen), früherer Wehrturm in Lauingen (Donau), Landkreis Dillingen an der Donau, Bayern
 Schimmelturm (Niederstetten), Turm in Niederstetten, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Schimmelturm (Ortenberg), Turm des Schlosses Ortenberg (Baden), Gemeinde Ortenberg (Baden), Ortenaukreis, Baden-Württemberg